Glad IJs (spelprogramma), een Nederlands spelprogramma dat in 1991 door de KRO werd uitgezonden
 Glad IJs (televisieserie), een Vlaamse televisieserie uit 2021